Hautot-Saint-Sulpice, Seine-Maritime 
Hautot-l'Auvray, Seine-Maritime
Hautot-le-Vatois, Seine-Maritime
Hautot-sur-Mer, Seine-Maritime
Hautot-sur-Seine, Seine-Maritime